Королівське місто — спеціальний середньовічний титул міст в багатьох європейських країнах. Деякі з цих міст досі використовують в своїй назві приставку королівське.

 Королівське місто (Річ Посполита)
 Королівське місто (Шотландія)
 Королівське вільне місто (:hu:Szabad királyi város), Угорське королівство